Куп европских шампиона у рагбију 2008/09. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2008/09. (службени назив: -{2008–09 Heineken Cup}-) је било 14. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. У полуфиналу је по први пут у историји рагбија виђено шутирање пенала, пошто је резултат између Кардифа и Лестера био нерешен после регуларног дела и продужетака. Лестер је победио у пеналима 7-6. У финалу је Ленстер из Даблина победио Лестер тајгерсе са 19-16 пред више од 65 000 гледалаца у Единбургу на Марифилду и тако постао трећи ирски тим (после Алстера и Манстера) који је успео да освоји највреднији европски рагби пехар.

Учесници 

 Калвизиано 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Клермон (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Перпињан 
 Монтобан 
 Бат (рагби јунион) 
 Глостер (рагби јунион) 
 Воспс 
 Сејл шаркс 
 Харлеквинс 
 Лестер тајгерси 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс 
 Њупорт Гвент Дрегонс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Жреб је одржан у Даблину 17. јуна 2008. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 10. октобра 2008, до 25. јануара 2009. После шест кола у нокаут фазу отишли су Кардиф блузси, Манстер, Харлеквинс, Лестер, Бат, Ленстер, Оспрејс и Тулуз.

Група 1 

Манстер - Монтобан 19-17

Клермон - Сејл 15-32

Сејл - Манстер 16-24

Монтобан - Клермон 19-24

Сејл - Монтобан 36-6

Клермон - Манстер 25-19

Манстер - Клермон 23-13

Монтобан - Сејл 16-12

Манстер - Сејл 37-14

Клермон - Монтобан 43-10

Сејл - Клермон 26-17

Монтобан - Манстер 13-39

Група 2 

Единбург - Ленстер 16-27

Воспс - Кастр 25-11

Ленстер - Воспс 41-11

Кастр - Единбург 6-13

Единбург - Воспс 16-25

Ленстер - Кастр 33-3

Кастр - Ленстер 18-15

Воспс - Единбург 19-11

Единбург - Кастр 32-14

Воспс - Ленстер 19-12

Ленстер - Единбург 12-3

Кастр - Воспс 21-15

Група 3 

Перпињан - Бенетон 27-16

Лестер - Оспрејс 12-6

Бенетон - Лестер 16-60

Оспрејс - Перпињан 15-9

Оспрејс - Бенетон 68-8

Лестер - Перпињан 38-27

Бенетон - Оспрејс 16-36

Перпињан - Лестер 26-20

Лестер - Бенетон 52-0

Перпињан - Оспрејс 17-15

Оспрејс - Лестер 15-9

Бенетон - Перпињан 16-48

Група 4 

Скарлетс - Харлеквинс 22-29

Алстер - Стад Франс 10-26

Стад Франс - Скарлетс 37-15

Харлеквинс - Алстер 42-21

Алстер - Скарлетс 26-16

Стад Франс - Харлеквинс 10-15

Скарлетс - Алстер 16-16

Харлеквинс - Стад Франс 19-17

Алстер - Харлеквинс 21-10

Скарлетс - Стад Франс 31-17

Харлеквинс - Скарлетс 29-24

Стад Франс - Алстер 24-19

Група 5 

Њупорт - Глазгов 32-22

Тулуз - Бат 18-16

Глазгов - Тулуз 16-22

Бат - Њупорт 13-9

Тулуз - Њупорт 26-7

Бат - Глазгов 35-31

Њупорт - Тулуз 13-26

Глазгов - Бат 19-25

Тулуз - Глазгов 26-33

Њупорт - Бат 12-15

Бат - Тулуз 3-3

Глазгов - Њупорт 13-10

Група 6 

Калвизиано - Кардиф 20-56

Глостер - Биариц 22-10

Биариц - Калвизиано 41-10

Кардиф - Глостер 37-24

Кардиф - Биариц 21-17

Калвизиано - Глостер 17-40

Биариц - Кардиф 6-10

Глостер - Калвизиано 48-5

Калвизиано - Биариц 15-23

Глостер - Кардиф 12-16

Кардиф - Калвизиано 62-20

Биариц - Глостер 24-10

Завршница такмичења 

Жреб за нокаут фазу купа шампиона одржан је у Шкотској 27. јануара 2009. Лестер је на путу до финала победио Бат и Кардиф, а Ленстер је био бољи од Харлеквинса и Манстера. Полуфиналној утакмици у Даблину између Ленстера и Манстера присуствавало је чак 82 208 љубитеља овог аристократског спорта. У финалу је Ленстер победио Лестер са 19-16 у Единбургу.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Бен Блер 99, Кардиф

Највише есеја

 Брајан О'Дрискол 5, Ленстер

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2008.
Рагби у 2009.